Csehország
 Dalešice, település a Jablonec nad Nisou-i járásban
 Dalešice, település a Třebíči járásban
 Dalešice, Neveklov településrésze a Benešovi járásban
 Dalešice, Bítouchov településrésze a Mladá Boleslav-i járásban